Filippova (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Chelga Stanislavovna Filippova (1968) - Russische actrice, regisseur
 Olga Aleksandrovna Filippova (1977) - Russische actrice
 Svetlana Vjatsjeslavovna Filippova (1990) - Russische actrice
 Vera Nikolajevna Filippova (1852-1942) - achternaam naar de echtgenoot (1870-1876) van de Russische revolutionaire Vera Figner
 J.A. Filippova, bioloog

 Rivieren
 Filippova (zijrivier van Ivanovka) - zijrivier van de Ivanovka in het stroomgebied van Srednjaja Ters, Russische oblast Kemerovo
 Filippova (zijrivier van Kolyma) - zijrivier van de Kolyma in het stroomgebied van Koeloe, Russische oblast Magadan

 Zie ook
 Filippov
 Filippovka
 Filippovia